

Населені пункти та їхні частини

 Ґвяздово — село в гміні Костшин Познанського повіту Великопольського воєводства
 Ґвяздово — село в гміні Барвіце Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Ґвяздово — село в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґвяздово — частина села Карве в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки